SAP Open 2012 — 123-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в американском городе Сан-Хосе, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 13 по 19 февраля.

Первой ракеткой турнира в одиночном разряде являлся Энди Роддик (тогдашняя 19-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Милош Раонич выиграл свой 2й турнир в году и 3й за карьеру на соревнованиях ассоциации. Ему удалось защитить свой прошлогодний титул на этом турнире.
 Денис Истомин уступил в обоих своих финалах на одиночных соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ксавье Малисс выигрывает свой 7й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Марк Ноулз выигрывает свой 55й титул на парных соревнованиях ассоциации. Ранее он побеждал на этом турнире в 2001 году.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте ATP

См. также 
 SAP Open

 Мировой тур ATP 2012
 ATP 250

 Портал: Теннис

США
Теннис
Февраль 2012 года
2012